Hailey pode se referir a:
 Arthur Hailey
 Leisha Hailey
 Hailey (Idaho)
 Hailey Bieber

Desambiguação